Franzensberg ist der Name folgender Orte:

 Franzensberg (Neukalen), Wohnplatz der Gemeinde Neukalen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Franzensberg (Schwielowsee), Wohnplatz der Gemeinde Schwielowsee (Gemeinde), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg